Lissowski ist der Familienname folgender Personen:
 Andrei Alexandrowitsch Lissowski (* 1975), russischer Zoologe
 Igor Olegowitsch Lissowski (* 1954), russischer Eiskunstläufer
 Nikolai Michailowitsch Lissowski (1854–1920), russischer Bibliograph und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Lisowski
 Lisowsky

ru:Лисовский